BRZ steht als Abkürzung für:
 Bruttoraumzahl oder Bruttoregisterzahl, dimensionsloses Raummaß für die Größe von Handelsschiffen, siehe Schiffsmaße#Brutto- und Nettoraumzahl (BRZ, NRZ)
 BRZ Deutschland (Abkürzung für Baurechenzentrum) GmbH, ein Unternehmen der Informationstechnologie für den Bau
 Bundesrechenzentrum GmbH, ein Rechenzentrum in Österreich
 Subaru BRZ, siehe Toyota GT86#Historie

Abkürzung